Vanselow steht für:

 Vanselow (Siedenbrünzow), Ortsteil von Siedenbrünzow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Vanselow ist der Familienname folgender Personen:
 Amandus Karl Vanselow (1699–1771), deutscher Autor und Politiker, Bürgermeister von Plathe
Ernst Vanselow (1876–?), deutscher Kapitän zur See, Mitglied der deutschen Waffenstillstandskommission in Compiègne 

 Stefan Vanselow (* 1980), deutscher Kirchenmusiker, Chorleiter und Dirigent

Siehe auch:
 Herrenhaus Vanselow im Ortsteil Vanselow von Siedenbrünzow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Fanselow
 van Selow